Bukovica Mala est un toponyme qui peut désigner :
Bukovica Mala, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Bukovica Mala, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi 
Mala Bukovica
Bukovica
Bukovica Velika